Cybo :

 Arano Cybo (1377-1467) ;
 Giovanni Battista Cybo, (1432-1492),  pape sous le nom d'Innocent  ;
 Innocent Cybo, cardinal.

 Famille Cybo, famille noble italienne.

Voir aussi 

 Cibo

Homonymie de patronyme